Skalitschka bezeichnet

Skalička u Hranic, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
Skalička u Tišnova, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien

Siehe auch:
Skalička